Coulonges, település Franciaországban, Charente megyében
Coulonges, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Coulonges, település Franciaországban, Vienne megyében
Coulonges-Thouarsais, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Coulonges-sur-l’Autize, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Coulonges-sur-Sarthe, település Franciaországban, Orne megyében
Coulonges-les-Sablons, település Franciaországban, Orne megyében
Coulonges-Cohan, település Franciaországban, Aisne megyében